Barum kan henvise til:
 Barum (Sverige) – en landsby i Kristianstads kommun i landskapet Skåne i Sverige.
 Barum (Landkreis Uelzen) – en kommune i Landkreis Uelzen i delstaten Niedersachsen i Tyskland.
 Barum (Landkreis Lüneburg) – en kommune i Landkreis Lüneburg i delstaten Niedersachsen i Tyskland.

Se også 
 Bäckaskogskvinnan – et skeletfund fra jægerstenalderen gjort i Sverige nær Barum, så fundet kaldes også Barumkvinnan.